Сары — многозначный термин.

Населённые пункты

Россия 
Сары́ (,  — жёлтый) — топоним в Челябинской области:
 Сары — посёлок в Еткульском районе.
 Сары — село в Кунашакском районе.
 Сары — деревня в Троицком районе.

Украина 
 Сары — село в Гадячском районе Полтавской области.

Другое 
 Сары (шары, сиры) — половцы.

См. также 
 Сара (значения)